Otnes ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Otnes (1925–2015), US-amerikanischer Illustrator und Künstler
 Per Otnes (* 1941), norwegischer Soziologe